Сезон 2015/16 — 24-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 91-й сезон, который клуб проводит в высшем дивизионе английского футбола (и 41-й подряд сезон в высшем дивизионе).

Сезон начался 8 августа 2015 года со стартом первого тура в Премьер-лиге. Также в этом сезоне «Юнайтед» вернулся в Лигу чемпионов УЕФА, но не смог выйти из группы, заняв 3-е место, после чего продолжил еврокубковую кампанию в Лиге Европы. Пройдя в 1/16 финала датский «Мидтьюлланн», в 1/8 финала «Юнайтед» выбыл из турнира после поражения от «Ливерпуля».

Кроме того, «Юнайтед» традиционно принял участие в национальных кубках: Кубке Англии и Кубке Футбольной лиги. В Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» одержал победу, обыграв в финальном матче «Кристал Пэлас», завоевав первый крупный трофей после ухода из клуба Алекса Фергюсона.

Через два дня после победы в Кубке Англии Луи ван Гал был уволен с поста главного тренера. Причиной увольнения стало «плохое качество игры» в сезоне, особенно в атакующих действиях («Юнайтед» забил в чемпионате только 49 мячей — худший результат с 1990 года) и непопадание команды в Лигу чемпионов следующего сезона.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: adidas

Спонсор: Chevrolet

1 августа 2015 года истёк контракт между «Манчестер Юнайтед» и компанией Nike. Новым поставщиком формы для клуба стал немецкий производитель спортивных товаров adidas, контракт с которым был заключён на 10 лет.

Комплект домашней формы на сезон 2015/16 был представлен 1 августа 2015 года: футболки красного цвета с белым V-образным воротником, тремя белыми полосками на плечах и белыми манжетами, белые шорты с красными полосками по бокам и чёрные гетры с широкой красной полосой сверху, поверх которой три узкие белые полоски.

Комплект гостевой формы на сезон 2015/16 был представлен 11 августа 2015 года: белые футболки с красным V-образным воротником и тремя красными полосками на плечах, чёрные шорты с красными полосками по бокам и белые гетры с тремя узкими красными полосками сверху и широкой красной полосой посередине, в центре которой узкая красная полоска.

Комплект третьей формы на сезон 2015/16 был представлен 27 августа 2015 года: чёрные футболки с тремя оранжевыми полосками на плечах и оранжевыми манжетами, чёрные шорты с оранжевыми полосками по бокам и белым градиентом в нижней части и белые гетры с тремя оранжевыми полосками сверху.

Предсезонные и товарищеские матчи 
«Юнайтед» начал подготовку к сезону 2015/16 предсезонным турне по США. В предсезонный тур по США отправились следующие игроки: Давид де Хеа, Андерс Линдегор, Сэм Джонстон, Маттео Дармиан, Антонио Валенсия, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Тайлер Блэкетт, Патрик Макнейр, Джонни Эванс, Люк Шоу, Дейли Блинд, Майкл Каррик, Маруан Феллайни, Шон Госс, Андер Эррера, Морган Шнедерлен, Бастиан Швайнштайгер, Джесси Лингард, Хуан Мата, Андреас Перейра, Аднан Янузай, Мемфис Депай, Уэйн Руни, Джеймс Уилсон. 25 июля к ним присоединился Хавьер Эрнандес.

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2015/2016

Календарь матчей Премьер-лиги сезона 2015/16 был обнародован 17 июня 2015 года. «Юнайтед» открыл сезон домашним матчем с «Тоттенхэм Хотспур» 8 августа и завершил домашним матчем с «Борнмутом», который изначально должен был состояться 15 мая, однако был перенесён на 17 мая из-за обнаружения подозрительного предмета на стадионе «Олд Траффорд».

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 
Время начала матчей указано британское летнее (BST)

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Кубок Футбольной лиги 

«Юнайтед» начал выступления в Кубке Футбольной лиги с 3 раунда. Жеребьёвка матчей третьего раунда состоялась 25 августа, по её итогам «Юнайтед» сыграл с клубом Чемпионшипа «Ипсвич Таун». Матч прошёл 23 сентября на стадионе «Олд Траффорд», победу со счётом 3:0 одержал «Юнайтед». В четвёртом раунде соперником «Юнайтед» стал «Мидлсбро», матч завершился вничью 0:0, а по пенальти победу одержали игроки «Боро».

Матч завершился вничью, «Мидлсбро» одержал победу по пенальти и прошёл в следующий раунд

Кубок Англии 

«Манчестер Юнайтед» начал выступления в Кубке Англии с 3 раунда, в котором сыграл против клуба «Шеффилд Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В 4 раунде «Юнайтед» сыграл с «Дерби Каунти» на выезде, матч завершился победой гостей со счётом 3:1. В 5 раунде «Юнайтед» на выезде обыграл «Шрусбери Таун» со счётом 3:0. В 6 раунде «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» сыграли с «Вест Хэм Юнайтед» — матч завершился вничью 1:1; в переигровке, которая прошла на домашнем стадионе «Вест Хэма», «Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1. В полуфинале на «Уэмбли» «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» со счётом 2:1. Финал Кубка состоится 21 мая — для «Юнайтед» это будет первый финал Кубка Англии с 2007 года. Соперником по финалу станет «Кристал Пэлас», с которым «Юнайтед» уже играл в финале Кубка Англии 1990 года.

Лига чемпионов УЕФА

Квалификация. Раунд плей-офф 
«Юнайтед» сыграл в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, жеребьёвка матчей которого состоялась 7 августа. Соперником «Манчестер Юнайтед» станет бельгийский клуб «Брюгге». Первый матч был сыгран 18 августа, ответная игра состоялась 26 августа. «Юнайтед» обыграл «Брюгге» в обоих матчах с общим счётом 7:1 и обеспечил себе выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Групповой этап 

Жеребьёвка группового этапа состоялась 27 августа. «Юнайтед» попал в группу B, в которой сыграл с ПСВ, ЦСКА и «Вольфсбургом». После 6 матчей «Юнайтед» занял 3-е место в группе и выбыл в Лигу Европы УЕФА.

Лига Европы УЕФА 
См. также: Лига Европы УЕФА 2015/2016. Плей-офф

«Манчестер Юнайтед» принимает участие в Лиге Европы УЕФА впервые с сезона 2011/12. Жеребьёвка матчей 1/16 финала прошла 14 декабря 2015 года. По её итогам «Юнайтед» встретился с датским клубом «Мидтьюлланн». Первый матч завершился поражением «Юнайтед» со счётом 2:1. Во втором матче «Юнайтед» разгромил соперника со счётом 5:1 и вышел в следующий раунд.

В 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Юнайтед» встретился с «Ливерпулем». В первом матче на выезде «Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 2:0, ответная игра завершилась вничью 1:1. По итогам двух матчей «Юнайтед» выбыл из розыгрыша турнира.

 1/16 финала 

«Манчестер Юнайтед» одержал победу по сумме двух матчей со счётом 6:3

 1/8 финала 

«Манчестер Юнайтед» проиграл по сумме двух матчей со счётом 1:3 и выбыл из турнира

 Статистика 

 Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

 Бомбардиры 

 Дисциплинарные показатели 

 Общая статистика 

* В данной таблице не учитываются результаты предсезонных и товарищеских матчей.

 Трансферы 

 Пришли в клуб 

 Ушли из клуба 

 Отправлены в аренду 

 Результаты матчей резервистов и Академии 
Ниже представлены результаты матчей резервного (до 21 года) и юношеского (до 18 лет) составов «Манчестер Юнайтед» на соответствующих турнирах.

 

 Резервисты (состав до 21 года) 

По итогам сезона 2015/16 команда «Манчестер Юнайтед» до 21 годастала чемпионом Barclays Премьер-лиги до 21 года

 Академия (состав до 18 лет) 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сезон 2015/16 на сайте StretfordEnd.co.uk''

2015
Манчестер Юнайтед